Lamine Guèye ist der Name folgender Personen:

 Lamine Guèye (Politiker) (1891–1968), senegalesischer Politiker
 Lamine Guèye (* 1960), senegalesischer Skisportler